Civ eller CIV kan syfta på:

  Civ – kvinnlig teknolog vid Uppsala universitet, se Civ och Civerth
 CIV – IOK:s landskod för Elfenbenskusten
 CIV –  talet 104 med romerska siffror
 CIV (musikgrupp) – en musikgrupp

Se även
 Civilization – ett datorspel